de havezate Entinge (Dwingeloo)
de havezate Entinge (Bonnen)
de straat Entinge (Zuidlaren)